Шемії () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Шемії () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Шемії () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн